Saroma (pudding) - instantpudding
 Saroma (Japan) - Japanse gemeente in het district Tokoro, subprefectuur Abashiri op Hokkaido.